Baxa ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Baxa (1895–1979), österreichischer Soziologe, Kultur- und Literaturhistoriker und Dichter
 Karel Baxa (1863–1938), tschechischer Rechtsanwalt, Politiker (Abgeordneter des Landtages) und erster Bürgermeister Prags
 Maria Baxa (* 1946), jugoslawische Schauspielerin
 Otto Baxa (1898–1982), österreichischer Schriftsteller

Baxa ist auch:
 die Bezeichnung für einen spanischen Tanz der Renaissance, siehe Baxa de contrapunto („Tanz im Kontrapunkt“) bei Luis de Narváez